Cour populaire ou Tribunal populaire ou Tribunal du peuple peut faire référence à :

 Volksgerichtshof dans le Troisième Reich ;
 Cour populaire (Bulgarie) un tribunal extraordinaire de 1944/45 pour juger les coupables d'avoir inclus le pays de l'Allemagne hitlérienne ;
 Tribunaux populaires (Roumanie) un tribunal extraordinaire de 1945/46 pour juger les coupables d'avoir inclus le pays de l'Allemagne hitlérienne ;
 Volksgericht en Autriche après la Seconde Guerre mondiale ;
 Cour populaire suprême dans beaucoup de pays. 

Homonymie
Tribunal